Guru Guru (Гуру Гуру) — один из наиболее значимых и успешных германских музыкальных коллективов, играющих краут-рок. Группа существует с конца 1960-х годов по сей день. Лидер — Мани Ноймайер.

За почти 40 лет существования Guru Guru выпустили свыше 20 альбомов; сумма проданных экземпляров всех релизов вместе взятых превышает 500 тыс. 
Группа отыграла множество концертов, появлялась в фильмах, на радио и телевидении. В 1976 году Guru Guru были первой немецкой группой в известной музыкальной телепередаче Германии «Rockpalast».

Музыка 
Группа Guru Guru была основана в 1968 году под названием The Guru Guru Groove Мани Ноймайером (, ударные) и Ули Трепте (, бас). Оба музыканта принадлежали к фри-джазовой сцене и оба работали со швейцарской пианисткой Иреной Швейцер (Irène Schweizer). На музыку группы оказала влияние рок-музыка, в частности такие группы и исполнители, как Джими Хендрикс, Фрэнк Заппа, The Who, Rolling Stones и ранние Pink Floyd. 
Guru Guru стали играть то, что вскоре получило название краут-рок. В их музыке соединились драйвовый рок и полная творческая свобода фри-джазовых импровизаций. У Ноймайера свой особенный стиль игры на ударных, и он также известен в европейской джаз-роковой сцене.

Среди друзей Guru Guru такие классики жанра, как Amon Düül, Can и , с которыми Guru Guru играли джем-сейшны.

В конце 1960-х — начале 1970-х годов группа придерживалась левых политических взглядов, что отражалось на концертных выступлениях.

Дискография 

 1970 — UFO 1971 — Hinten
 1972 — Känguru 1973 — Guru Guru
 1973 — Don’t Call Us, We Call You 1974 — Dance of the Flames
 1974 — Der Elektrolurch 1975 — Mani und seine Freunde
 1976 — Tango Fango 1977 — Globetrotter
 1978 — Live
 1979 — Hey du
 1981 — Mani in Germany
 1983 — Mani Neumeiers neue Abenteuer (он же Guru Mani … )
 1987 — Jungle
 1988 — Guru Guru 88
 1988 — Live 72 1993 — Shake Well
 1995 — Wah Wah
 1996 — Mask (limited edition)
 1997 — Moshi Moshi
 1999 — Live 98 (сет из 3 CD)
 2000 — 2000 Gurus 2003 — Essen 1970
 2005 — In the Guru Lounge 2007 — Wiesbaden 1972
 2008 — PSY
 2009 — Wiesbaden 1973
 2011 — Doublebind
 2013 — Electric Cats

Дискография Мани Ноймайера: см. Мани Ноймайер

Ссылки 

 Официальный сайт группы
 Интервью с Мани Ноймайером /вебархив/

Группы краут-рока
Музыкальные коллективы Германии
Экспериментальные музыкальные коллективы
Группы прогрессивного рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1968 году